Gogo eller Go-go kan syfta på:

 Gogo (fiskar) – ett släkte av fiskar
 Gogo (folk) – ett bantufolk i Afrika
 Gogo (språk) – ett bantuspråk i Afrika
Gogo-dansare – fördansare på bland annat diskotek
 Go-go – en amerikansk musikstil/subkultur som uppstod under det tidiga 1980-talet i Washington D.C.